Peter Magnusson kan avse:

 Peter Magnusson (fotbollsspelare), spelare från och med säsongen 2012 i superettanklubben IK Brage
 Peter Magnusson (komiker), komiker bland annat känd från Hey Baberiba
 Peter Magnusson (dokumentärfilmare), dokumentärfilmare känd för bland annat dokumentären "Den nya tiden"
 Peter S. Magnusson (programvaruutveckling), grundare av programvaruutvecklingsföretaget Virtutech